Kymäläinen ist der Familienname der folgenden Personen:
 Kaisa Kymäläinen (* 1994), finnische Leichtathletin
 Suna Kymäläinen (* 1976), finnische Politikerin